Desa Puluhan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Puluhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,73, long 110,68), Jawa Tengah, 
 Desa Puluhan (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 110,61), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar